

Cinema 
 The Player – film del 1976 diretto da Jill Daniels
 I protagonisti (The Player) – film del 1992 diretto da Robert Altman

Letteratura 
 Indagini parallele (The Player) – romanzo di Warwick Downing della collana Il Giallo Mondadori 
 Il giocatore (The Player) – romanzo di Michael Tolkin, da cui è tratto il film I protagonisti

Musica 
 The Player – album dei The Supermen Lovers del 2002
 The Player'' – singolo di Joss Stone del 2004, dall'album Right to Be Wrong

Televisione 
 The Player – film per la televisione del 1997 diretto da Mark Piznarski
 The Player – serie televisiva statunitense del 2015